Дамианос () — греческая фамилия. Известные носители:

 
 Дамианос, Константинос (1853—1915) — генерал-лейтенант греческой армии, участник Балканских войн 1912—1913 годов.